Neuhausen steht für folgende Orte:

in Baden-Württemberg:
 Neuhausen (Enzkreis), Gemeinde im Enzkreis
 Neuhausen auf den Fildern, Gemeinde im Landkreis Esslingen
 Neuhausen ob Eck, Gemeinde im Landkreis Tuttlingen
 Neuhausen an der Erms, Ortsteil von Metzingen, Landkreis Reutlingen
 Neuhausen (Engen), Ortsteil von Engen, Landkreis Konstanz
 Neuhausen (Königsfeld im Schwarzwald), Ortsteil von Königsfeld, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Neuhausen (Oberrot), Weiler in Hausen an der Rot, Ortsteil von Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall

in Bayern:
 Neuhausen (München), Teil des Stadtbezirks Neuhausen-Nymphenburg von München
 Neuhausen (Aham), Ortsteil von Aham, Landkreis Landshut
 Neuhausen (Aichach), Ortsteil von Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg
 Neuhausen (Frauenbiburg), Ortsteil von Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau
 Neuhausen (Ebersberg), Ortsteil von Ebersberg, Landkreis Ebersberg
 Neuhausen (Erding), Ortsteil von Erding, Landkreis Erding
 Neuhausen (Holzheim), Ortsteil von Holzheim, Landkreis Neu-Ulm
 Neuhausen (Kempten), Ortsteil von Kempten (Allgäu)
 Neuhausen (Kranzberg), Ortsteil von Kranzberg, Landkreis Freising
 Neuhausen (Marxheim), Ortsteil von Marxheim, Landkreis Donau-Ries
 Neuhausen (Michelau im Steigerwald), Ortsteil von Michelau im Steigerwald, Landkreis Schweinfurt
 Neuhausen (Oberschneiding), Ortsteil von Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen
 Neuhausen (Obertaufkirchen), Ortsteil von Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Neuhausen (Offenberg), Ortsteil von Offenberg, Landkreis Deggendorf
 Neuhausen (Priesendorf), Ortsteil und Dorf von Priesendorf, Landkreis Bamberg
 Neuhausen (Rattenkirchen), Ortsteil von Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Neuhausen (Rehau), Ortsteil von Rehau, Landkreis Hof
 Neuhausen (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil von Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Neuhausen (Teisbach), Ortsteil in der Gemarkung Teisbach, Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau
 Neuhausen (Traunstein), Ortsteil von Traunstein, Landkreis Traunstein
 Neuhausen (Volkenschwand), Ortsteil von Volkenschwand, Landkreis Kelheim
 Neuhausen (Weihmichl), ehemalige Gemeinde, heute Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut
 Unterneuhausen, Ortsteil der Gemeinde Weihmichl, Landkreis Landshut

in Brandenburg:
 Neuhausen/Spree, Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Neuhausen (Berge), Gemeindeteil von Berge (Prignitz), Landkreis Prignitz
 Neuhausen (Pritzwalk), Wohnplatz von Pritzwalk, Landkreis Prignitz

in Niedersachsen:
 Neuhausen (Dornum), Ortsteil von Dornum, Landkreis Aurich

in Rheinland-Pfalz:
 Worms-Neuhausen, Stadtteil von Worms

in Sachsen:
 Neuhausen/Erzgeb., Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Neuhausen (Waldheim), Ortsteil von Waldheim, Landkreis Mittelsachsen

in Thüringen:
 Großneuhausen, Gemeinde im Landkreis Sömmerda
 Kleinneuhausen, Gemeinde im Landkreis Sömmerda

in Österreich:
 Neuhausen (Gemeinde Franking), Ortschaft von Franking, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Neuhausen (Gemeinde Lenzing), Ortschaft von Lenzing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

in der Schweiz:
 Neuhausen am Rheinfall, Gemeinde im Kanton Schaffhausen

Sonstige:
 Neuhausen, deutscher Name von Gurjewsk (Kaliningrad), Stadt in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Neuhausen, deutscher Name von Valtaiķi, Ort im Bezirk Kuldīga, Lettland
 Neuhausen, deutscher Name von Vastseliina, Landgemeinde im Kreis Võru, Estland

Neuhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Neuhausen (1887–1966), deutscher Politiker (NSDAP), Diplomat und Geschäftsmann 
 Friedrich Neuhausen (1934–1994), deutscher Politiker (FDP)
 Karl August Neuhausen (1939–2017), deutscher Klassischer Philologe
 Wolfgang Neuhausen (* 1949), deutscher Pantomime, Schauspieler, Regisseur und Autor

Siehe auch:
 Neuhausen (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht
 Burg Neuhausen
 Schloss Neuhausen
 Neuhaus
 Neuenhaus (Begriffsklärung)
 Neuhäusl
 Neuenhausen
 Neuhäuser
 Neunhausen, Ort in der Gemeinde Esch-Sauer, Luxemburg